Николаевская — станица в Константиновском районе Ростовской области, в России.

Административный центр Николаевского сельского поселения.

Население —

География 
Расположена станица на правом берегу реки Дон, в двухстах километрах восточнее города Ростов-на-Дону.

История 
Станица образована в 1836 году из Нижне- и Верхне-Михалевского городков.

Михалёв городок, а затем Нижне- и Верхне-Михалевские казачьи городки возникли на реке Дон рядом с тем местом, где сейчас находится станица Николаевская в конце XVII века. Первое упоминание о Михалеве городке относилось к 1672 году. В 1696 году были известны уже Нижне- и Верхне-Михалевские городки.

В 1748 году в станице Нижне-Михалевской начала действовать Архангельская церковь. Сооружена она была как и многие казачьи храмы и часовни из дерева. Прослужив до 1781 года она сгорела от пожара. В 1783 году усилиями станичников, прихожан Архангельской церкви, вместо сгоревшей была построена новая — однопрестольная деревянная с колокольней.

По данным 1775 года в станице Верхне-Михалевской уже действовала Николаевская однопрестольная деревянная церковь с колокольней. Ежегодно с разливом Дона обе станицы подтапливались. Особенно страдал Нижне-Михалев городок. В связи с этим в начале 1836 года казаки ст. Нижне-Михалевской 1-го Донского округа обратились в Войсковое правление с просьбой о переселении станицы на новое место. 27 июня 1836 года Войсковое правление вынесло решение об удовлетворении просьбы казаков о переселении станицы Нижне-Михалевской выше по реке Дон к станице Верхне-Михалевской. По решению Правления станицы должны были объединиться в одну под названием Николаевская. Такое название новая станица получала от Никольской церкви, находившейся в станице Верхне-Михалевской. В 1842 году по распоряжению Епархиального начальства в связи с переездом станицы, прихожане, ризница и утварь Архангельской церкви станицы Нижне-Михалевской были приписаны к Никольской церкви станицы Верхне-Михалевской. Архангельскую церковь разобрали и использовали в строительстве нового более просторного Никольского храма уже на территории станицы Николаевской. В период советской власти храм был разрушен.

Ранее была райцентром, затем уступила этот статус Константиновску.

Экономика 
 ОАО «Николаевский рыбхоз» (Рыбная продукция, морепродукты)
 ОАО «Николаевское хлебоприемное» (производство растениеводческой продукции, оказание услуг по перевалке зерновых и масличных культур)

В станице расположен Николаевский гидроузел.

Население 
Население — 3 619 человек (1 718 мужчин — 47,5 % / 1 901 женщин — 52,5 %), данные переписи 2002 года.

Известные люди 
В станице родились Герой Советского Союза — Свиридов, Александр Андреевич и Герой Социалистического Труда — Борзик, Вера Михайловна.

Образование 
Две школы (средняя и специальная для детей с задержкой в развитии).

Достопримечательности

Мемориальный комплекс 
В станице воинское захоронение (мемориальный комплекс). Мемориальный комплекс состоит из панорамы военных событий, расположенной на постаменте, который облицован серым и розовым туфом. Перед панорамой, в центре, установлен бюст солдату. Постамент, на котором установлен бюст, облицован мраморной плиткой. В центре мемориал — комплекса расположен «вечный огонь». С правой и с левой стороны от мемориального комплекса установлены по три мемориальные доски. На первой плите высечена надпись: «Никто не забыт, ничто не забыто». На второй, третьей, четвёртой и пятой плитах высечены фамилии погибших. На шестой плите надпись: «1941−1945 гг.». Братская могила выложена тротуарной плиткой. Вокруг братской могилы зеленые насаждения. В братской могиле покоится прах 424 воинов. Мемориальный комплекс был построен в 1990 году.

Храм 
Возрождение церковно-приходской жизни в станице началось в конце XX века. В 1996 году приходу было передано здание бывшего сельского совета, которое находилось в аварийном состоянии: отсутствовали двери, оконные блоки, демонтированы система отопления и водоснабжения, здание требовало капитального ремонта. Благодаря проведенным строительно-ремонтным работам здание было отремонтировано. Силами станичников была восстановлена почти вся утварь, прихожане шили своими силами облачения. К 2004 году, усилиями прихожан в станице Никольской поднялся не деревянный, как было ранее, а каменный храм, также именуемый Никольским.

Примечания

Ссылки 
 Воинское захоронение
 Действующие храмы Семикаракорского благочиния 
 Николаевская (станица)

Населённые пункты Константиновского района (Ростовская область)
Станицы области Войска Донского